2 miejscowości w Polsce:
 Rogaszyce – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków
 Rogaszyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów